Simon Adebisi est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Adewale Akinnuoye-Agbaje. 

Ce détenu d'origine Nigériane est le meneur du gang « The Homeboys » durant une longue partie de la série.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°93A234, condamné le  à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre au premier degré : il a décapité un policier à l'aide d'une machette.

Personnalité 
Toxicomane, il se caractérise par sa brutalité et sa sauvagerie sans limite. Pourtant sous cette apparence de violence irraisonnée se cache un esprit réellement calculateur, que ses adversaires sous-estimeront de nombreuses fois à leurs dépens.

Il incarne avec d'autres prisonniers tels que Vernon Schillinger un modèle de criminel dont la réhabilitation paraît impossible tant il est incapable de se détourner de ses pulsions, ce qui révèle le caractère irréaliste du projet de Tim Mac Manus avec Emerald City. Il restera aussi, même après sa mort, l'un des plus grands échecs de Kareem Said, ce dernier comprenant que malgré toutes ses tentatives, il n'arrivera jamais à toucher le cœur empli de violence de Simon.

Parcours dans la série

Saison 1 
Adebisi est au début de la série l'un des soldats de Jefferson Keane au sein des Homeboys, passant son temps à voler ou agresser ses compagnons de cellule (Tobias Beecher en fait les frais dès son arrivée). 

Il devient le chef du gang des « Homeboys » après l'exécution de Keane et la pendaison de Paul Markstrom, un agent infiltré de la brigade des stupéfiants qui tentait de prendre le contrôle du gang. 

Au niveau du trafic de drogue, Adebisi et son gang sont subordonnés aux Siciliens, et il fait tout pour se débarrasser de leur influence. Le chef des Mafieux, Nino Schibetta, évite intelligemment de l'attaquer de front, et se rapproche au contraire de lui à la suite du meurtre de Markstrom, que le Parrain a réussi à démasquer comme agent infiltré de la brigade des stupéfiants. Ils sont alors brièvement alliés, et les Homeboys se voient ainsi chargés de la cuisine de la prison. Mais si Adebisi est parfait pour le trafic de drogues, sa manière de gérer la cuisine est catastrophique. Voulant diviser pour mieux régner, Schibetta met Adebisi sous les ordres du rusé Ryan O'Reilly pour les cuisines, espérant peut-être que l'un des deux tuera l'autre, ou voulant pousser O'Reilly à l'échec : Schibetta est en effet passablement énervé, mais aussi impressionné, qu'un Irlandais ait pu l'assister plus que ses propres hommes depuis le meurtre de Dino Ortolani. Ce plan n'a pas du tout l'effet escompté. Ryan O'Reilly montre à Adebisi, furieux de s'être fait évincer, comment tuer le Parrain de la Mafia de manière indétectable en versant du verre pilé dans sa nourriture durant des semaines. Adebisi n'est que trop heureux de mettre ce projet à exécution. Cette méthode fait effet rapidement, et Nino Schibetta finit par mourir devant les yeux amusés de Adebisi et O'Reilly, l'estomac perforé par les bouts de verres. 

Adebisi fait partie des meneurs de l'émeute de la fin de la saison 1. Mais il est vite diminué, car l'émeute ayant coupé l'approvisionnement en drogue de la prison, il souffre du syndrome de manque. Laissant éclater sa sauvagerie, il demande à ses hommes de frapper les membres des autres gangs jusqu'à ce qu'ils leur fournissent des « tétons » (surnom donné à la drogue dans Oz). Ne trouvant rien, il finit par se retourner contre ses propres hommes, étranglant même son jeune protégé Wangler. Il va jusqu'à défier ouvertement Kareem Said, seul émeutier à posséder une arme à feu, le besoin de drogue surpassant sa peur de mourir. Finalement il s'écroule, épuisé physiquement par le manque. Les Musulmans le ligotent lui et ses hommes. Peu après, le groupe d'assaut du Gouverneur intervient, mettant un terme définitif à l'émeute.

Saison 2 

La saison 2 démarre de nombreux mois après l'émeute. Adebisi est resté en isolement durant tout ce temps, ce qui lui permit de redevenir clean au niveau de la drogue. Or, il aura besoin de toutes ses facultés pour récupérer le contrôle du trafic de drogue. Depuis la mort de Nino Schibetta, les Siciliens ont perdu leur leadership en la matière et la concurrence est rude entre les Latinos d'El Norte, les Siciliens rassemblés par le fils de Nino, Peter Schibetta et Adebisi et ses Homeboys. 

Une fois Em City rouverte après l'émeute, Adebisi se retrouve souvent aux prises avec Peter Schibetta qui veut venger la mort de son père, Ryan O'Reilly lui ayant appris la responsabilité d'Adebisi afin de couvrir sa propre responsabilité et de provoquer un affrontement, dans le but de s'allier par la suite au vainqueur. Miguel Alvarez, alors leader du gang des latinos d’El Norte, tente d'adopter une stratégie similaire, mais va payer cher son désir de neutralité et son manque d'agressivité envers les deux gangs. En effet, Adebisi rejette ouvertement et de manière humiliante sa proposition d'alliance, ce qui lui fait perdre le respect de son gang. 

Après des semaines de tensions, Peter Schibetta met au point un plan pour tuer Adebisi de ses mains, avec l'aide du coriace Chucky Pancamo, mais c'est sans compter sur la violence d'Adebisi qui parvient à se débarrasser de ses deux assaillants avec la plus grande sauvagerie. Il « punit » ensuite Peter Schibetta en le violant sur la table de la cuisine. À la suite de ce traumatisme, Schibetta perd la raison et est transféré dans le service psychiatrique. Ayant déjà rejeté la demande de partenariat d'Alvarez, les Homeboys deviennent alors, grâce à la brutalité d'Adebisi, le gang le plus craint d'Emerald City. 
L'apparition de deux nouveaux personnages, l'énigmatique Noir africain du nom de Jara et le charismatique chef de la Mafia, Antonio Nappa, vont changer la donne. Après le viol de Peter Schibetta, Adebisi est pris d'un sentiment d'invincibilité, amplifié par la prise de drogue. Le sentant manipulable comme jamais, Ryan O'Reilly le convainc de tuer Antonio Nappa dès son arrivée. L'Irlandais pressent en effet la menace que représente le « Parrain » de Peter Schibetta et meilleur ami de Nino Schibetta. Adebisi s'en prend alors à Nappa en pleine salle de repas, devant de nombreux détenus et gardiens sans penser aux conséquences, mais l'étrange détenu Africain Jara le retient et l'empêche de tuer le Sicilien. 

Par la suite, Adebisi tombe sous l'influence de Jara, qui est d'origine nigériane comme lui. Jara semble avoir pour but de lui faire retrouver ses racines africaines en lui tenant un discours inspiré par des religions animistes. Il lui explique qu'ils sont tous deux membres du même groupe ethnique, les Yorubas, ce qui créé un lien entre les deux hommes. Adebisi semble changer et tempérer sa violence, mais est aussi fortement perturbé, commençant à avoir des visions. 

Superstitieux et rusé, Antonio Nappa devine que Jara contrôle désormais Adebisi. Que ce contrôle soit exercé par la « magie » ou par un simple ascendant psychologique lui importe peu, le principal étant pour lui d'en tirer avantage. Il ordonne à Kenny Wangler d'éliminer Jara afin de plonger Adebisi dans le désespoir et ainsi de venger le viol de Peter Schibetta. Excédés par le comportement incohérent de leur boss, Wangler et d'autres membres des Homeboys acceptent la proposition du Sicilien et assassinent Jara, puis accusent Adebisi lui-même du meurtre. La mort de Jara plonge Adebisi dans une frénésie destructrice et dans la folie. Il est emmené en service psychiatrique, où il va rester pendant plusieurs mois. Les Siciliens reprennent entre-temps le contrôle du trafic de drogue, mais doivent accepter d'en partager en partie les bénéfices avec les Black Gangsta dirigés par Kenny Wangler et les Latinos d'El Norte, revenus en position de force grâce à un nouveau chef charismatique, Raoul Hernandez dit « El Cid ».

Saison 3 

Dans la section psychiatrique, Adebisi semble faire preuve d'un comportement irréprochable, allant même jusqu'à protéger son ancienne victime Peter Schibetta. Mc Manus accepte donc de le faire revenir à Em City. Une fois de retour, Adebisi semble dans un premier temps devenu beaucoup moins violent. Il présente ainsi des excuses à Nappa et le remercie de lui avoir ouvert les yeux en tuant Jara. Se tenant à l'écart du trafic de drogue, il est rejeté par les Homeboys. Wangler en particulier souhaite sa mort car il craint qu'il ne finisse par chercher à reprendre sa place dans le gang et veut se venger du traitement qu'Adebisi lui infligeait lorsqu'il était le leader du groupe.

Malheureusement pour lui, Antonio Nappa interdit qu'on touche à Adebisi. Il espère en effet se servir de celui-ci comme d'un moyen de pression sur l'irrespectueux et trop tumultueux Wangler, au cas où ce dernier deviendrait trop gourmand. La soi-disant « rédemption » d'Adebisi va en fait s'avérer factice. Prétendant vouloir se racheter en aidant son prochain, il obtient de travailler dans le service des prisonniers atteints du Sida. Son véritable but est en fait de dérober du sang contaminé. Il en rempli une seringue qu'il dissimule derrière sa brosse à cheveux, et pique Antonio Nappa, qui ne voit pas l'entourloupe. Contaminé par le virus, le Parrain est contraint de quitter Em City.

Chucky Pancamo prend alors le contrôle des Siciliens. Adebisi saisit l'occasion pour lui proposer son aide afin de se débarrasser de Wangler que Pancamo déteste presque autant qu'Adebisi en raison de sa jeunesse et de son manque de respect envers les Siciliens en général. Pancamo accepte d'oublier les conflits précédents avec Adebisi pour s'en faire un « allié de taille ». Adebisi parvient à punir les Homeboys qui l'ont trahi, mais sans les tuer. Il épargne également Wangler affirmant vouloir l'initier en faisant de lui un homme plutôt que de le tuer, du moins dans un premier temps…

Adebisi montre alors un nouveau visage : il n'est plus seulement un chef de gang et un dealeur de drogue, mais affirme vouloir faire avancer la cause des Noirs au sein de Oz. Il approche le nouveau chef des Musulmans, Hamid Khan, qu'il sait porté sur la violence, contrairement à l'ancien leader Kareem Said, et lui propose une alliance contre « l'oppression des Blancs », qu'ils soient italiens, aryens, motards ou latinos. 

Une fois les Black Gansta et les Blacks Muslims alliés, Adebisi se lance dans un plan à long terme visant à affermir le pouvoir et la présence des Noirs au sein de Oz (et en particulier d'Em City) de manière définitive. Son premier objectif est d'obtenir la destitution de Mc Manus au profit d'un directeur noir, qu'il espère être plus compréhensif envers les siens et aisément manipulable.

Saison 4 

Grâce à la complicité d'un gardien noir fasciné par son discours, Clayton Hugues, Adebisi entre en possession d'une arme à feu. Plutôt que de s'en servir directement, il la confie à Guillaume Tarrant, un détenu blanc d'origine française persécuté par Wangler. Tarrant utilise l'arme pour se défendre, et tue Wangler ainsi que plusieurs autres noirs et un gardien. L'incident augmente la tension entre les blancs et les noirs au sein de Oz. Adebisi fait ainsi d'une pierre deux coups, se débarrassant de Wangler sans intervenir personnellement, et parvenant à faire renvoyer Mc Manus en l'accusant de « laxisme et d'incompétence » dans sa gestion d'Em City. Mc Manus est remplacé par un afro-américain, Martin Querns.

À l'arrivée du nouveau directeur, celui-ci propose un marché à Adebisi : Querns propose de remplacer de nombreux détenus d'Em City par des détenus noirs voués à servir Adebisi et de le laisser faire ce qu'il veut, en échange de quoi Adebisi doit s'engager à mettre fin à toute violence à l'intérieur d'Em City. Adebisi accepte avec empressement. Il informe ses deux partenaires dans le trafic de drogue Chucky Pancamo des Siciliens et Enrique Morales de l'El Norte de la nouvelle situation. 

Dans un premier temps, Querns commence intelligemment par remplacer des membres des Aryens et des Motards, peu appréciés par les autres groupes. Zahir Arif est le premier à s'inquiéter des changements qui interviennent en constatant qu'aucun nouveau venu n'est musulman mais que tous sont membres des Homeboys. Adebisi et Querns obtiennent aisément sa mise à l'écart, le forçant à supplier Kareem Said, qu'il avait lui-même exclu des Musulmans, de reprendre sa place au sein de ceux-ci et de les guider. Puis c'est au tour des Chrétiens et des Drag Queens de céder la place à d'autres détenus noirs, ce qui commence à inquiéter Ryan O'Reilly et Chris Keller qui commentent les changements récents en remarquant qu'à Em City « il fait de plus en plus sombre ». Chucky Pancamo et Enrique Morales ne réagissent que trop tard, aveuglés par les bénéfices monétaires du pacte avec Querns qui leur permet de mener leur trafic de drogue sans entrave. Adebisi leur fait finalement comprendre qu'eux non plus ne sont plus nécessaires et que Querns va les évincer à leur tour d'Em City dans peu de temps. 

L'issue d'une éventuelle « guerre » entre les trois gangs semble alors évidente, étant donné que même unis les Latinos et les Siciliens sont surpassés par le nombre de Noirs. Le nombre de Blancs restant à Em City se compte sur les doigts d'une main (Tobias Beecher, Chris Keller et les frères O'Reilly notamment) et Simon Adebisi règne ouvertement en maître sur tout le bloc. Il dispose d'un rideau pour sa cellule, d'alcool, de drogues, de cassettes vidéo ou d'instruments de musique offerts par Querns. Kareem Said, inquiet de la corruption des esprits que représente pour lui le leadership d'Adebisi, feint de se rapprocher de celui-ci. Pour tester sa loyauté, Adebisi lui remet une cassette vidéo documentant les « excès » sur lesquels Querns a fermé les yeux. Cette cassette parvient finalement au directeur de la prison Leo Glynn, qui renvoie Querns sur le champ. Furieux, Adebisi se précipite dans la cellule de Said dans l'intention de le tuer, mais c'est finalement lui qui se fait tuer après une lutte féroce entre eux.

Tel un lion, il sortira de sa cellule en hurlant, défiant une dernière fois tous les prisonniers de Oz, et s'écroulera à la suite du coup de couteau de Said. Le jeu de l'acteur, tout autant que le personnage de Adebisi, aura marqué les esprits des fans même après sa mort. Ainsi durant de nombreux épisodes par la suite, il sera souvent fait mention de Simon Adebisi à travers les dires de certains détenus, notamment par le retour dans la série de certaines de ces victimes, comme Peter Schibetta, qui ne se remettra jamais vraiment de son viol.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Gangster de fiction
Meurtrier de fiction
Drogué de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Violeur de fiction
Personnage de fiction nigérian
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997